La verificación técnica vehicular (VTV) es el control periódico del estado mecánico y de emisión de gases contaminantes de los automotores.

En todo el mundo, millones de vehículos la realizan obligatoriamente como requisito para circular. En Argentina, está prevista en la legislación vial nacional y provincial.

En otras provincias argentinas también es conocida como Inspección Técnica Vehicular (ITV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO)

La verificación técnica vehicular se realiza en diferentes países y comúnmente es indispensable para poder circular en las rutas.

Legislación 
La Ley 11.430, en su artículo 22°, dictó que todos los vehículos destinados a circular por la vía pública están sujetos a una revisión técnica. Hoy esta ley ha sido reemplazada por la N° 13.927 y se ha ampliado las sanciones derivadas del incumplimiento a dichas normas debido a la sanción de la Ley N° 23.636, mediante la cual se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La provincia de Buenos Aires a través de su Decreto 4103/95 regula el sistema de verificación técnica del parque automotor.

Elementos que se revisan en la VTV 
Al momento de asistir a la revisión con turno previo, se analizaran varios elementos del automóvil para poder obtener la oblea de verificación. 

 Alineación de ruedas directrices
 Luces, bocina, limpiaparabrisas
 Sistema de frenos

 Sistema de dirección
 Parte inferior del vehículo
 Acondicionamiento interior
 Control de gases de escape (Monóxido de carbono)
 Elementos de identificación (documentación, patente y grabado)
 Silenciador
 Suspensión

Resultados que puede arrojar la Verificación Técnica Vehicular 
La VTV puede determinar los siguientes resultados:

 Apto: vehículo sin desperfectos que recibe el certificado de verificación y un informe técnico. Puede circular hasta el vencimiento de la VTV, el siguiente año.
 Condicional: vehículo con desperfectos leves detallados en el informe de inspección. Tiene un plazo de 60 días hábiles para re-verificar sin cargo con permiso para circular. La nueva VTV se realiza en la misma planta, pidiendo un nuevo turno.
 Rechazado: vehículo con desperfectos graves detallados en el informe de inspección. No está habilitado para circular hasta solucionarlos. La nueva VTV se realiza en la misma planta, solicitando un nuevo turno.

Consecuencias de un rechazo de la VTV 
Si un vehículo no aprueba la verificación técnica, cuenta con un plazo de 60 días hábiles para realizar las mejoras solicitadas y concurrir nuevamente a la misma planta con turno a re-verificar de manera gratuita. Si la persona se pasa de ese plazo deberá abonar nuevamente el total del valor y volver a verificar todo el vehículo.

Enlaces externos 

Verificación Técnica Vehicular en Argentina

Transporte de Argentina
Transporte en la provincia de Santa Fe
Transporte en la provincia de Buenos Aires
Contaminación del aire
Estándares de emisiones